

Lugares nos Estados Unidos 
Vinton (Texas)
Vinton (Virgínia)
Vinton (Iowa)
Vinton (Ohio)
Vinton (Luisiana)
Chilcoot-Vinton
Condado de Vinton

Pessoas 
Bobby Vinton, cantor pop estadunidense.
Vint Cerf, matemático e informático estadunidense.
Will Vinton, um dos inventores da animação com massinha.
Francis Vinton Greene, escritor e militar estadunidense.
Frederic Porter Vinton,um pintor retratista estadunidense.

Desambiguação